Odeon, Odéon, u Odeón, puede hacer referencia a:

Edificios antiguos 

 Odeón (del latín odeum que literalmente significa construcción destinada a competiciones de canto), edificios y espacios en las antiguas Grecia y Roma, afectados al canto, a la música, y a la poesía.
 Odeón de Pericles u Odeón de Atenas, odeón ubicado en la ladera sureste de la Acrópolis de Atenas, cerca del Teatro de Dioniso, y construido por Pericles en el -443. 
 Colina del Odeón, espacio situado al noreste del sitio arqueológico de Cartago en Túnez; esta colina posee varios restos arqueológicos romanos, entre ellos los del teatro y los del odeón del antiguo Cartago.
 Odeón de Herodes Ático, construido Herodes Ático al pie de la Acrópolis de Atenas en el 161 de nuestra era.

Teatros y cines modernos 

 Teatro del Odéon, teatro público construido en 1782, y situado en "Place de l'Odéon", en París (VI Distrito), Francia.
 Teatro Odeón, teatro de montevideano que originalmente fue un conservatorio musical llamado "La Lira", y que fue acondicionado como sala teatral en 1925. Recibió la denominación "Odeón" en 1943, y en 1987 cambió de nombre a "Teatro Carlos Brussa". Se incendió el 2 de enero de 1996.
 Teatro Odeón, teatro situado en la calle Esmeralda, casi esquina con la avenida Corrientes en Buenos Aires, Argentina; este edificio fue demolido en 1991.
 Teatro Odeon (Bucarest), teatro en Bucarest, Rumania, ubicado en la calea Victoriei (Calle Victoria), y uno de los lugares más conocidos de las artes escénicas en esa ciudad.

 Cine Odeon, cine de Livorno, que por muchos años fue el cine más grande de la ciudad, y uno de los más grandes de Italia.
 Cine Gran Odeon, ubicado en Concordia (Argentina), en la calle del Centro (y en las cercanías de la Plaza 25 de Mayo de la citada ciudad).
 Bradford Odeon, sala de cine perteneciente a la empresa Odeon Cinemas en la ciudad de Bradford, Reino Unid].

Multimedia 
 Odeon (cine argentino), servicio de retransmisión de películas de Argentina

Toponímicos 
 Estación de Odéon, estación de las líneas 4 y 10 del metro de París, situada en el VI Distrito de esa ciudad.
 Place de l'Odéon, plaza de París, en Francia.

Otros casos 
 ODEon, antiguo indicador telefónico de París.
 Odeon, sello discográfico fundado en 1903 por Mark Straus y Heinrich Zuntz de la 'International Talking Machine Company' en Berlín, Alemania.